Raimund, Raymund oder Reimund ist ein männlicher Vorname.

Herkunft und Bedeutung 

Der Name stammt von dem germanischen *ragin/regin, „Rat(schluss) [der Götter]“, und althochdeutschen munt, „Schutz“ (vgl. Vormund, Mündigkeit).

Varianten 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 , Raimundo, 
  
 
 

Weibliche Varianten des Vornamens sind Raimunda, Raimonda, Raymonda und Ramona.

Namenstag 
 7. Januar; Raimund von Peñafort (1175–1275), Dominikaner und Kanonist in Katalonien
 31. August; Raimund Nonnatus, (1202–1240), katalanischer Heiliger und Kardinal

Namensträger

Einname / Mittelalter 

 Raimund I. († 961), Graf von Rouergue
 Raimund Borrell I. (972–1017), Graf von Barcelona
 Raimund von Aguilers (11. Jhd.), Chronist des Ersten Kreuzzugs
 Raimund von Poitiers (1099–1149), Fürst von Antiochia
 Raimund IV. (Toulouse) (1041/42-1105), Graf von Tripolis
 Raimund von Roda (1067–1126), Bischof von Roda de Isábena
 Raimund II. (1115–1152), Graf von Tripolis
 Raimund von Toledo, Bischof von Osma und dann 1125/26 bis 1152/51 Erzbischof von Toledo 
 Raimund III. (Tripolis) (* um 1142, † 1187), Graf von Tripolis ab 1152; ab 1174 auch Fürst von Galiläa
 Raimund II. (Turenne) (1143–1190), Vizegraf von Turenne aus dem Haus Comborn
 Raimund VI. (Toulouse) (1156–1222), von 1194 bis zu seinem Tod Graf von Toulouse und Markgraf der Provence
 Raimund von Penyafort (* um 1175; † 1275), spanischer Dominikaner
 Raimund VII. (Toulouse) (1197–1249), von 1222 bis zu seinem Tod der letzte Graf von Toulouse
 Raimund IV. (Tripolis) (Raimund von Antiochia; † 1199), von 1187 bis 1189 Graf von Tripolis sowie 1193/94 Regent des Fürstentums Antiochia 
 Raimund Nonnatus (1202–1240), spanischer Kardinal und Heiliger
 Raimund II. († 1222), Fürst von Antiochia
 Raimundus Lullus (1232–1316), Theologe und Philosoph
 Raimund von Capua (um 1330–1399), Dominikaner, Ordensmeister, Seliger

Vorname

Raimund 
 Raimund Bauer (1913–2000), österreichischer Jurist und Heimatforscher
 Raimund Bauer (* 1955), deutscher Bühnenbildner
 Raimund Baumschlager (* 1959), österreichischer Rallyefahrer
 Raimund Becker (* 1959), Vorstandsmitglied der Bundesagentur für Arbeit
 Raimund Bethge (* 1947), Bobpilot
 Raimund Brichta (* 1959), Fernsehmoderator und Sachbuchautor
 Raimund Brittner (* 1963), deutscher Fußballspieler
 Raimund Divis (* 1978), österreichischer Eishockeyspieler
 Raimund Eberle (1929–2007), Regierungspräsident von Oberbayern
 Raimund Faltz (1658–1703), schwedischer Medailleur
 Raimund Fastenbauer (* 1950), Generalsekretär des Bundesverbandes der Israelitischen Kultusgemeinden in Österreich
 Raimund Fellinger (1951–2020), deutscher Lektor und Herausgeber
 Raimund Gensel (1940–2002), deutscher Schauspieler
 Raimund Girke (1930–2002), deutscher Maler
 Raimund Grübl (1847–1898), österreichischer Politiker und Bürgermeister von Wien
 Raimund Harmstorf (1939–1998), deutscher Schauspieler
 Raimund Hedl (* 1974), österreichischer Fußballspieler
 Raimund Hinkel (1924–2002), österreichischer Sachbuchautor
 Raimund Hoghe (1949–2021), deutscher Tänzer und Choreograph
 Raimund Hörmann (* 1957), deutscher Ruderer
 Raimund Karl (* 1969), österreichischer Archäologe und Historiker
 Raimund Krone (1946–2021), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher
 Raimund Kuchar (1909–1968), österreichischer Schauspieler, Regisseur und Theaterleiter
 Raimund Löw (* 1951), österreichischer Historiker, Journalist und Publizist
 Raimund Margreiter (* 1941), österreichischer Chirurg der Transplantationsmedizin
 Raimund Nimführ (1874–1954), österreichischer Luftfahrttheoretiker und Flugzeugpionier
 Raimund Nowak (* 1955), deutscher Politiker
 Raimund Ostendorp (* 1968), Imbissbudenbetreiber
 Raimund Peraudi (1435–1505), Kardinal, Bischof von Gurk und von Saintes
 Raimund Rosenberger (1917–1990), deutscher Filmkomponist
 Raimund Schelcher (1910–1972), deutscher Schauspieler
 Raimund Stecker (* 1957), deutscher Kunsthistoriker
 Raimund Walter Sterl (1936–2010), deutscher Organist, Komponist, Archivar und Musikhistoriker
 Raimund von Stillfried (1839–1911), österreichischer Maler
 Raimund Veit (1785–1857), Landwirtschaftswissenschaftler
 Raimund Vogler (1528–1588), Bürgermeister von Heilbronn
 Raimund Weissensteiner (1905–1997), österreichischer Komponist
 Raimund Wünsche (* 1944), deutscher Archäologe

Raymund 
 Raymund Badó (1902–1986), ungarischer Ringkämpfer
 Raymund Dapp (1744–1819), evangelischer Theologe und Pfarrer
 Raymund Faraon (* 1988), philippinischer Poolbillardspieler
 Raymund Fugger (1489–1535), Reichsgraf und Kunstsammler
 Raymund Gaufredi († 1310), franziskanischer Generalminister
 Raymund Kottje (1926–2013), deutscher Historiker und Kirchenhistoriker
 Raymund Minderer (* um 1570; † 1621),  deutscher Mediziner, Stadtphysicus von Augsburg
 Raymund Netzhammer (1862–1945), Bischof von Bukarest
 Raymund Schlecht (1811–1891), deutscher Geistlicher, Pädagoge und Musikforscher
 Raymund Schmitt (1930–2001), Präsident des Bezirkstages von Unterfranken
 Raymund Schwager (1935–2004), katholischer Theologe und Jesuit
 Raymund Stolze (* 1945), deutscher Journalist und Autor
 Raymund Anton von Strasoldo (1718–1781), Fürstbischof von Eichstätt

Reimund 
 Reimund Dietzen (* 1959), deutscher Radrennfahrer
 Reimund Gerhard (* 1952), deutscher Angewandter Physiker und Hochschullehrer
 Reimund Haas (* 1949), deutscher Kirchenhistoriker
 Reimund Hess (* 1935), deutscher Komponist, Musikwissenschaftler und Musikredakteur
 Reimund Kasper (* 1957), bremischer Politiker (SPD), Abgeordneter der Bremischen Bürgerschaft
 Reimund Korupp (1954–2013), deutscher Cellist
 Reimund Neugebauer (* 1953), deutscher Ingenieur und Hochschullehrer im Bereich Produktionstechnik
 Reimund Schmidt-De Caluwe (* 1956), deutscher Jurist und Hochschullehrer
 Reimund Stadler (1956–1998), deutscher Chemiker (Makromolekulare Chemie, Supramolekulare Chemie)

Familienname 
 Ferdinand Raimund (1790–1836), österreichischer Schriftsteller
 Golo Raimund, Pseudonym von Bertha Frederich (1823–1882), deutsche Schriftstellerin
 Hans Raimund (* 1945), österreichischer Schriftsteller
 Monica Raymund (* 1986), US-amerikanische Schauspielerin
 Philipp Raimund (* 2000), deutscher Skispringer

Sonstige Namensverwendung 
 Raimund-Preis, Theaterpreis der Stadt Wien
 Raimund-Ring, Theaterpreis der Stadt Wien
 Raimundtheater, Theater im 6. Wiener Gemeindebezirk Mariahilf (Wallgasse 18–20)
 Raimundhof, im 6. Wiener Bezirk befindender Durchgang

Siehe auch 
 Berengar Raimund, Grafen von Barcelona und der Provence
 Wilhelm Raimund, Grafen
 Raimund von Toulouse, Grafen von Toulouse
 Raimundus Sabundus (eigentlich Ramon Sibiuda; † 1436), katalanischer Philosoph

 Reymond oder Reymont

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Familienname